Silverdome (stadion), een sportstadion in de Verenigde Staten
Silverdome Zoetermeer, een sport- en recreatiecentrum in Zoetermeer